Дороговцев — фамилия; имеет женскую форму Дороговцева.